Antonsson ist der Familienname folgender Personen:
 Bertil Antonsson (1921–2006), schwedischer Ringer
 Daniel Antonsson (* 1974), schwedischer Gitarrist, Bassist und Musikproduzent
 Hans Antonsson (1934–2021), schwedischer Ringer
 Jan-Eric Antonsson (* 1961), schwedischer Badmintonspieler
 Marcus Antonsson (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Markús Örn Antonsson (* 1943), isländischer Politiker 
 Mikael Antonsson (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Oscar Antonsson (1898–1960),  schwedischer Kunsthistoriker, Zeichner und Bildhauer

Siehe auch:
 Antonsen